Westland is een streek in West-Vlaanderen. Het is iets ruimer dan wat onder Bachten de Kupe en Westhoek wordt verstaan. Hoewel deze termen vaker worden gebruikt, omvat het Westland de gemeenten Veurne, Diksmuide, Ieper en Poperinge.

Zie ook
Westkwartier

Streek in West-Vlaanderen